Vilhelmina keresztnév
 Vilhelmina (Svédország) város Svédországban